Valeri Sergueïevitch Vassiliev - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Moscou, il est choisi en  position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Spartak qui conserve ainsi ses droits sur le joueur. Le , il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey avec le Spartak face au OHK Dinamo. Il est sélectionné par les Flyers de Philadelphie au septième tour, en  position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012|| MHK Spartak || MHL || 18|| 1|| 1|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| MHK Spartak || MHL || 33|| 2|| 4|| 6|| 57|| 20|| 1|| 1|| 2|| 30
|-
| 2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL || 36|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 26|| 1|| 2|| 3|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Tchaïka Nijni Novgorod || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 11 || 0 || 1 || 1 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 21 || 0 || 0 || 0 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 43 || 7 || 9 || 16 || 44 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 15 || 1 || 1 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 9|| 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL || 48|| 6|| 5|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 44|| 2|| 9|| 11|| 59|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL || 16 || 0 || 2 || 2 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 12 || 1 || 4|| 5 || 6 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2022-2023 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 21 || 3 || 6 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Russie U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du HK Spartak Moscou
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du HK Spartak Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk